SEA steht für:
 Seattle-Tacoma International Airport (IATA-Code)
 Schweizerische Evangelische Allianz, evangelikales Netzwerk
 Search Engine Advertising, siehe Suchmaschinenmarketing
 Streaming Equivalent Albums, siehe Album-equivalent unit
 Senior Enlisted Advisor, Unteroffiziergrad der US-amerikanischen Streitkräfte
 Single European Act, siehe Einheitliche Europäische Akte
 Statistische Energie-Analyse, Verfahren zur Vorhersage der Übertragung von Schall und Vibrationen
 Südostasien, siehe auch SEA Games und ASEAN
 Stromerzeugungsaggregat

Sea steht für:
 Sea (Glashütte), Glashütte im Glasreich
 Sea (Seah), Maßeinheit, siehe Maße und Gewichte in der Bibel #Volumenmaße

Sea ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Sea (* 1977), US-amerikanische Schauspieler und Musiker

sea steht für:
 Semai (Sprache), austroasiatische Sprache der Semai in Malaysia (ISO-639-3-Code)

Abkürzung